Cephalophorus — рід оленеподібних (Artiodactyla) ссавців з родини бикових (Bovidae).

Види:
 Cephalophorus brookei
 Cephalophorus callipygus
 Cephalophorus kivuensis
 Cephalophorus leucogaster
 Cephalophorus natalensis
 Cephalophorus niger
 Cephalophorus nigrifrons
 Cephalophorus ogilbyi
 Cephalophorus rubidus
 Cephalophorus rufilatus
 Cephalophorus weynsi

Примітки 

Роди ссавців
Бикові